

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kosmolów – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Kosmolów – część wsi Jangrot w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż